Faustin steht für:
 Faustin (Vorname), ein männlicher Vorname

Faustin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Faustin (Bischof), Bischof des Erzbistum Lyon
 Marvin Faustin (* 1967), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Faustinus (Begriffsklärung)